Bosznia-Hercegovina
Mlinište település Mrkonjić Grad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Mlinište település Zažablje községben, Dubrovnik-Neretva megyében